Die Nationalhymne Omans () hat ihre Ursprünge in einer auf dem britischen Schiff HMS Hawkins für den damaligen Sultan gespielten Salutfanfare aus dem Jahr 1932. Der Leiter der Schiffskapelle war gebeten worden, zum Anlass des Besuches in Maskat eine Grußfanfare für den Sultan zu schreiben, diese hatte aber ursprünglich einen anderen Text. Der heutige Text wurde im Jahre 1970 von Sultan Qabus ibn Said eingeführt, nachdem dieser die Macht übernommen hatte. Die Harmonik der Melodie wurde am 6. November 1996 noch einmal leicht abgeändert. Der Text erwähnt in der Textzeile seit der Zeit des Propheten die Tatsache, dass Oman schon zu Lebzeiten des Propheten Mohammed islamisiert wurde und damit eine der ältesten islamischen Nationen ist.

Text

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Einzelnachweise 

Nationales Symbol (Oman)
Oman